Kienyang är en äldre romanisering för följande orter i Kina:

Jianyang, Nanping, ett stadsdistrikt i Nanping i Fujian-provinsen;
Jianyang, Ziyang, en stad på häradsnivå i Sichuan-provinsen;
Qianyang, ett härad i Shaanxi-provinsen.

WP:Projekt Kina